Arm se poate referi la:

 Arhitectura ARM, o arhitectură de microprocesoare.
 ARM Holdings,  o companie britanică specializată în dezvoltarea procesoarelor de arhitectură ARM.